Lo squalo (Jaws) – romanzo di Peter Benchley del 1974
 Lo squalo (Jaws) – film del 1975
 Jaws – personaggio del manga e anime One Piece

Informatica 
 JAWS – software che permette ai non vedenti di utilizzare il computer.
 Jaws – framework per applicazioni web / Content Management System.

Musica 
 Jaws – singolo degli Sleep Token del 2018

Videogiochi 
 Jaws – videogioco del 1987 per NES
 Jaws – videogioco del 1989 per home computer